Климент III может относиться к следующим католическим иерархам:

 Климент III (папа римский) — папа римский в XII веке;
 Климент III (антипапа) — антипапа XI века.